Кампонгспы́ (; kʰɐet kɑmpʊəŋ spɨː) — провинция (кхет) на юге центральной части Камбоджи.

География 
Площадь составляет 7017 км². Граничит с провинциями: Кампонгчнанг (на севере), Кандаль (на востоке), Такео (на юго-востоке), Кампот (на юге), Кахконг (на западе) и Поусат (на северо-западе). На территории провинции, в округе Пномсруоть, находится большая часть Национального парка Кириром. Административный центр — город Кампонгспы.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 768 018 человек. Население по данным переписи 2008 года — 716 517 человек.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
Территория провинции включает 8 округов (сроков), 87 коммун (кхум), 1351 деревню (пхум). Список округов:

Примечания 

Провинции Камбоджи